Ignorant Art е първата миксирана лента на австралийската рапърка Иги Азалия. Издаден е на 27 септември 2011 г.

Списък с песни

История на издаване

Специални издания

Ignorant Accapelas 
През декември 2011 Иги Азалия издава акапелна версия на албума.

Ignorant Raak 
На 20 януари 2012 г. е издадено EP с ремикси на песните от Ignorant Art. Песните са ремиксирани от продуцента Раак.

Източници

Външни препратки 
 Ignorant Art в Discogs

Албуми на Иги Азалия
Микстейпи
Музикални албуми от 2011 година